Edmonton hat folgende Bedeutungen:

 Edmonton, Stadt in Kanada
 Edmonton Capital Region, Ballungsraum in Kanada
 Edmonton (London), Stadtteil von London
 Edmonton (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Municipal Borough of Edmonton, ehemaliger Bezirk im Großraum London
 Edmonton (Kentucky), Ort in den USA
 Edmonton (Queensland), Ort in Australien
 96193 Edmonton, Asteroid
 HMCS Edmonton, kanadisches Patrouillenboot